

Localidades

Drage (Baixa Saxônia)
Drage (Nordfriesland)
Drage (Steinburg)

Desambiguações de topônimos